Izgubljena vila zbirka je igrokaza iz 2002. objavljena na samom početku književnoga djelovanja suvremene hrvatske autorice Jasne Horvat. Dva dramsko-poetska teksta (Izgubljena vila i Svevidovim tragom) čitatelju približavaju svijet mitova u kojima su glavni junaci vile, bogovi i božice. Likovna oprema knjige te izreke i doskočice preuzete iz suvremene svakodnevnice igrokaze čine zanimljivima, omogućuju lako uprizorenje i jamče publiku.

Hrvatska književna djela